Lost () может означать:

 «Остаться в живых» (оригинальное название ) — американский телесериал, 2004—2010.
 «Lost!» — сингл британской группы Coldplay.
 «Lost» — сингл шведской группы Dead by April.
 «Lost» — сингл американского музыканта Фрэнка Оушена.
 Lost — оригинальное название иприта (горчичного газа), сокращение от фамилий учёных Wilhelm Lommel и Wilhelm Steinkopf, создавших метод его выработки в промышленных масштабах.

См. также 
 Lost: The Mobile Game
 Lost: Via Domus
 Lost River